Черни-Рид () — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Ивайловград. Население составляет 25 человек.

Политическая ситуация 
Черни-Рид подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Ивайловград — Стефан Иванов Танев (коалиция партий: Болгарская социалистическая партия, Болгарская социал-демократия, Земледельческий союз Александра Стамболийского, политический клуб «Фракия», объединённый блок труда) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Хасковской области